Мите — фамилия. Известные носители:
 Мите, Адольф
 Мите, Петер